Az 1906–1907-es szezon az angol labdarúgás 36. szezonja.

Áttekintés

Események

Eredmények

Bajnokságok

First Division

Second Division

P = Játszott mérkőzések; W = Megnyert mérkőzések; D = Döntetlen mérkőzések; L = Elvesztett mérkőzések; F = Lőtt gólok; A = Kapott gólok; GA = Gólátlag; Pont = Szerzett pontok

Források

Szezonok az angol labdarúgásban
Angolkupa
Amgolkupa